Das Monte-Carlo Rolex Masters 2017 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 23. April 2017 im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Vorjahressieger im Einzel war Rafael Nadal, der seinen Titel verteidigte und damit zum 10. Mal gewinnen konnte. Im Doppel waren Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut im Vorjahr erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos zum Aufstieg in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 4.273.775 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.629.725 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. April 2017 statt. Ausgespielt wurden sieben Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen zwei Lucky Loser, da Philipp Kohlschreiber und Pierre-Hugues Herbert das Turnier kurzfristig absagen mussten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF, 207 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF, 225 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF, 172 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin